Барон Михаил Александрович Таубе (, Павловск, Российская империя — 29 ноября 1961, Париж, Франция) — российский юрист-международник, историк, государственный деятель. Католик, выходец из старинного шведско-немецкого рода фон Таубе, известного с XIII века, одна из ветвей которого (прибалтийская — остзейская) оказалась на службе у российского престола.

Семья 
Дед, Фердинанд Иванович Таубе (1805—1870) — российский инженер-путеец, инженер-полковник, действительный статский советник. 

Отец, Александр Фердинандович (19.08.1834—12.07.1897), выпускник института Инженеров путей сообщения; мать, Анна Яковлевна (урождённая Буторова; 1833—1916).

Приходился родственником Н. К. Рериху.

Братья: Александр (1864—1919), генерал-лейтенант; Яков (1865—?) и его близнец Борис (1865—1941) — военные; Георгий (1867—1868); Сергей (1870—?), инженер-путеец, оставшийся после революции на родине, получил звание Заслуженный железнодорожник СССР.

Женился в 1897 году на Раисе Владимировне Рогаля-Качура (29.09.1879—09.06.1962). Их дети: дочери Нина (1898—?), Елена (15.02.1902—30.04.1966), Анна (1909—?) и Мария (1909—?).

Образование 
В 1887 году окончил с золотой медалью Шестую петербургскую гимназию, а в 1891 — юридический факультет Санкт-Петербургского университета с дипломом I-й степени (за работу «Рецепция римского права на Западе»); с 1 декабря 1891 года был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре международного права — ученик профессора Ф. Ф. Мартенса; 28 мая 1896 года был утверждён в степени магистра международного права (История зарождения современного международного права. Средние века. Т. I. Введение и часть общая. — , 1894), а 29 ноября 1899 года — доктора международного права (История зарождения современного международного права. Средние века. Т. II. Часть особенная. Принципы мира и права в международных столкновениях средних веков. — Харьков, 1899).

С 1 января 1897 года преподавал в Харьковском университете, в 1903—1911 гг. — в Петербургском университете (сменил на кафедре своего учителя Ф. Ф. Мартенса), в 1909—1917 гг. — в училище Правоведения. Профессор. Был членом-учредителем Российского общества морского права (1905).

Дипломат 
Со 2 января 1892 года был причислен к Министерству иностранных дел. Работал в юрисконсультской части министерства под руководством Ф. Ф. Мартенса; вице-директор Второго департамента МИД (с 1905), затем советник (с 1907), непременный член Совета этого министерства. В 1904—1905 годах принимал участие, в качестве юридического представителя России, в Парижской международной следственной комиссии по делу о Гулльском инциденте, вместе с адмиралом Ф. В. Дубасовым сыграл большую роль в успешной защите российских интересов в этом сложном деле.

В 1908—1909 годах — уполномоченный России на конференции по морскому праву в Лондоне.

С 18 ноября 1909 года был представителем России в Постоянной палате Международного третейского суда в Гааге. Ему приходилось давать многочисленные разъяснения, готовить справки и оказывать консультации по вопросам международного права.

В 1914 году, за несколько недель до начала Первой мировой войны, убедил правительство России изъять из германских банков все хранившееся там российское золото.

Государственный деятель 
С 22 апреля 1911 года был товарищем министра народного просвещения Л. А. Кассо. Как и он, придерживался консервативных политических взглядов. После смерти Кассо, с 19 октября 1914 по 11 января 1915 года временно управлял министерством. Неоднократно выступал в Государственной Думе (по вопросу о выделении из Царства Польского Холмской губернии в 1912 году и др.). Участвовал в разработке закона о введении всеобщего начального обучения.

Был назначен 11 февраля 1915 года сенатором с чином тайного советника; 1 января 1917 года стал членом Государственного Совета по назначению, член фракции правых.

Историк 
Являлся действительным членом Императорского Исторического общества (1912), Императорского Общества ревнителей исторического просвещения (1914), почётным членом Московского археологического института (1912), Витебской (1909), Тульской (1913) и Псковской (1916) губернских учёных архивных комиссий и Псковского археологического общества (1916).

Профессионально занимался генеалогией, автор исследований по истории родов фон Таубе и фон Икскюль. Являлся одним из главных разработчиков Устава Русского генеалогического общества (1897), был его членом-учредителем; 15 марта 1914 года был избран товарищем председателя этого общества. С 14 мая 1905 года — действительный член Историко-родословного общества в Москве.

Автор научных работ, посвященных происхождению русского государства и крещению Руси, взаимоотношениям Руси и католической церкви. Проводил исследования родословной семьи Рерихов.

Общественная деятельность 
Был действительным членом Санкт-Петербургского философского общества (1906), почётным членом Общества классической филологии и педагогики в Санкт-Петербурге (1913). В эмиграции издал сборник стихотворений «Видения и думы». Мемуарист.

М. А. Таубе был известным деятелем антивоенного движения. Входил в правление Петербургского общества мира. В ряде работ, написанных до и после революции 1917 г. ("Христианство и вечный мир", "Вечный мир или вечная война; мысли о Лиге Наций") Таубе рассматривал проблему достижения вечного мира.

Вице-президент Комитета Общества Друзей Культуры, Русской секции Французской ассоциации друзей Музея Рериха, председатель Русской Ассоциации Общества Рериха в Париже, личный представитель Николая Рериха в Европе, генеральный делегат и председатель отдела Музея Рериха в Нью-Йорке, организатор и председатель Особого Комитета Пакта Рериха при Европейском центре.

Активно готовил подписание Международного Пакта по охране культурных и исторических ценностей (Пакт Рериха и Знамя Мира) в конце 20-х начале 30-х годов в Европе и США, который был подписан в США 15 апреля 1935 года, и на основе которого в Гааге в 1954 году была подписана конвенция по охране и защите культурных ценностей во время военных конфликтов.

Эмиграция 
С 1917 — в эмиграции. Член Особого комитета по делам русских в Финляндии (1918), министр иностранных дел в сформированном в Финляндии правительстве в изгнании под руководством А. Ф. Трепова (1918). Затем жил в Швеции (читал лекции по истории международных отношений и международного права в Упсальском университете) и Германии. С 1928 года жил в Париже, где преподававал в филиале Русского института при юридическом факультете Парижского университете и в Европейском центре Фонда Карнеги за международный мир. Входил в состав ученого совета Русского научного института в Берлине, читал лекции в ряде университетов Германии и Бельгии. Продолжал заниматься исследованием вопросов международного права. Член Академии международного права в Гааге. В 1932—1937 — профессор Мюнстерского университета (Германия), после расторжения с ним контракта (по особому предписанию из Берлина) вернулся в Париж.

Член Высшего Монархического Совета и Общества «Икона» в Париже. В 1930-е годы был юрисконсультом великого князя Кирилла Владимировича. Он принимал участие в разработке нового устава об Императорской фамилии в редакции, которой придерживались великие князья Кирилл Владимирович и Владимир Кириллович.

Вошел в состав образованной 1 декабря 1951 года Центральной генеалогической комиссии для, учрежденной для принятия мер по пресечению самозванства, устройства третейского сословного суда, общей регистрации дворянских фамилий, для издания сборника российского титулованного и нетитулованного дворянства и вообще для сосредоточения в одном учреждении всего, что касается русского дворянства, куда заинтересованные лица могли бы обращаться и получать официальную информацию в соответствии с законами Российской империи. Был членом Русского историко-родословного общества в Америке.

Прихожанин храма Святой Троицы в Париже, участник Русского апостолата, публиковался в бюллетне «Наш приход».

Труды 
 История зарождения современного международного права. — Т. I. СПб., 1894. — Т. II. Харьков, 1899.
 Христианство и организация международного мира / 2-е изд. М., 1905.
 Система междугосударственного права. СПб, 1909.
 Восточный вопрос и австро-русская политика в первой половине XIX столетия. — Пг., 1916.
 Вечный мир или вечная война: мысли о Лиге Наций. — Берлин, 1922.
 Этюды об историческом развитии международного права в Восточной Европе. 1926 (на французском языке).
 Рим и Русь в до-монгольский период. Париж, 1928.
 Аграфа: О незаписанных в Евангелии изречениях Иисуса Христа. — Варшава, 1936. — 150 с. (также: М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2007).
 Аграфа у Отцов Церкви. Варшава, 1937.
 Аграфа в древнехристианских апокрифах. Париж, 1947.
 Аграфа в иудейских и магометанских писаниях. Париж, 1951.
 Император Павел I — великий магистр Мальтийского ордена. Париж, 1955 (на французском языке).
 «Зарницы»: воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России (1900—1917). М., 2006.

Факты 
 Михаил Таубе был официальным оппонентом на защите диссертации А. Н. Мандельштама.

Библиография 
 
 Бовкало А. А. Барон Михаил Александрович Таубе // Из истории Русского генеалогического общества. Сборник статей и материалов. — СПб., 2001. — С. 88-93
 Михайловский Г. Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914—1920.
 Стародубцев Г. С. Международно-правовая наука российской эмиграции. М., 2000.
 Колупаев В. Е.. Ментальная и социокультурная картина жизни русских католиков в Париже в XX в. // Ежегодник историко-антропологических исследований. М.: Издательство «ЭКОН-ИНФОРМ», 2010. — С. 64 — 73.
 Колупаев В. Е. Работы М. А. Таубе по византиноведению в Русском Зарубежье XX в. // Российское византиноведение: Традиции и перспективы. М.: Издательство Московского университета, 2011. с. 122—124.
 Колупаев В. Е. Византия и Древнерусское государство в освещении М.А. Таубе // Странникъ, 12, 2021
 О переписке М. Таубе с Л. Толстым см.: Колупаев В. Е. Лев Николаевич Толстой и новое о нём (по русским католическим источникам в Италии)
 Барон М. А. Таубе. О немецких фамилиях // Сибирская торговая газета. № 265. 11 декабря 1915. Тюмень.

Примечания

Ссылки 
 (фон) Таубе Михаил Александрович РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
 Л. Н. Толстой и М. А. Таубе, переписка, христианство В л а д и м и р К о л у п а е в. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ И НОВОЕ О НЕМ (ПО РУССКИМ КАТОЛИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ В ИТАЛИИ) // «НЛО» 2011, № 109
 М. Таубе ФРАНЦИЯ Приход Святой Троицы в Париже
 Таубе М. А. Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции 1917—1991 гг. Омск — 2005 / Составитель: Голованов С. В.

Родившиеся в Царскосельском уезде
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Германии
Политики Российской империи
Историки Российской империи
Генеалоги России
Члены Государственного совета Российской империи
Юристы Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Преподаватели Вестфальского университета имени Вильгельма
Михаил Александрович